

Cinéma
 The Ugly Duckling : court métrage d'animation américain (1931)
 The Ugly Duckling : court métrage d'animation américain (1939)

Musique
 The Ugly Ducklings : groupe canadien de garage rock
 Ugly Duckling : groupe de rap américain
 Ugly Duckling : chanson de Tech N9ne extraite de l'EP Klusterfuk

Télévision
 Ugly Duckling : série télévisée thaïlandaise